Eucaire ou Euchaire est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Eucaire est un prénom masculin peu usité.

Eucaire est aussi un patronyme.

Saints chrétiens
 Eucarius ou Euchaire, premier évêque de Trêves, vers 250, évêque itinérant chargé de la Belgica prima, en particulier des cités de  Metz, Toul. Il a pour disciple Mattern(us) qui fonde l'église de Cologne et de Tongres
 Euchaire (+ 362), Eucarius ou Eucaire, missionnaire et évêque itinérant entre Toul et Grand; fêté le 22 octobre.

Personnalités portant ce prénom ou ce patronyme

Références